

Кособинський сільський округ — сільський округ, Карабалицький район, Костанайська область
 Кособинський сільський округ — сільський округ, Сиримський район, Західноказахстанська область